Rokkasho bezeichnet:
 Rokkasho (Aomori), ein Dorf in der japanischen Präfektur Aomori
 Wiederaufarbeitungsanlage Rokkasho, Standort einer Urananreicherungsanlage, Wiederaufarbeitungsanlage und oberflächennahen Endlagers in diesem Dorf